

Sigle 
 Laser induced plasma spectroscopy  – Spettroscopia da scarica indotta da laser
Linux Phone Standards Forum (LiPS Forum)
Lega Italiana Pallacanestro Sordi

Musica 
Lips  – singolo dei KAT-TUN del 2008

Persone 
Costantino Lips  – funzionario e ammiraglio bizantino
Hans-Jürg Lips  – giocatore di curling svizzero.
Peter Lips  – giocatore di curling svizzero

Altro 
Lips (vento)  – vento greco del sud-ovest (libeccio)
Lips  – videogioco del 2008
Lips – personaggio dei Muppet